Margarites multilineatus är en snäckart som först beskrevs av James Ellsworth De Kay 1843.  Margarites multilineatus ingår i släktet Margarites och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
multilineatus